«Дифаа» () — марокканский футбольный клуб из города Эль-Джадида. Выступает в Чемпионате Марокко (Ботола). Образован в 1956 году в результате слияния команд Difaâ d'Essafa и Hassania de la Médina. Домашние матчи проводит на стадионе «Эль Абди», вмещающем 10 000 зрителей. Трижды поднимался на второе место чемпионата Марокко, в 2013 году стал обладателем кубка страны.

Достижения 
 Чемпионат Марокко: 0

 Второе место : 1975/76, 2008/09, 2016/17

 Кубок Марокко: 1
 Победитель: 2013

Международные выступления 
 Лига чемпионов КАФ: 1
 2010 — Первый раунд

 Кубок обладателей кубков КАФ: 1
 1986 — Четверть-финалист

Спортивная экипировка 
 Умбро

Ссылки 
 Официальный сайт

ФК «Дифаа»